Grubben peut désigner :

Toponyme 
 Grubben, commune norvégienne

Patronyme 
 Linda Grubben (née en 1979), biathlète norvégienne